Le FSC Lublin-51 est un camion léger polonais fabriqué entre 1951 et 1959 par Fabryka Samochodów Ciężarowych.

Historique 

En décembre 1948 les autorités polonaises décident de fabriquer des camions sous licence de GAZ-51 soviétique
dans l'ancienne usine  implantée à Lublin. Les accords de licence sont signés le  et la production en série démarre le .

Le FSC Lublin-51 est monté sur un châssis en H riveté réalisé avec tôles embouties. Il est propulsé par un moteur essence 6 cylindres de type M-51 d'une cylindrée de  développant une puissance de , accouplé à une boîte de vitesses manuelle de 4 rapports. Le camion est doté d'une cabine à capot dont la coque est réalisée en bois et couverte de contreplaqué résistant à l'eau. Le capot et les garde-boues sont réalisés en tôle d'acier, le toit est couvert par du cuir artificiel.

En cours de production, le FSC Lublin-51 bénéficie d’une modernisation. Il reçoit un nouveau type de carburateur, les essuie-glaces actionnés par un système à air à double effet alimenté par la dépression sont replacées par des essuie-glaces électriques ; la cabine devient métallique.

Cette modernisation partielle n'a pas cependant éliminé les défauts principaux du Lublin-51, à savoir : la charge utile insuffisante pour un camion et une consommation de carburant élevée. La production s'arrêtte en juin 1959, après avoir fabriqué 17 479 exemplaires.

Le FSC Lublin-51 existe en version fourgon, ambulance, dépanneuse, plateau-ridelles.

Données techniques

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 
 Opis modelu FSC Lublin-51 w serwisie "Ocalić od zapomnienia"

Modèle de camion
Poids lourd des années 1950